L'edizione 1991-92 della Division 2 è stata il cinquantaduesimo campionato di calcio francese di seconda divisione.

Girone A

Classifica finale 

Due punti a vittoria
 In seguito alla liquidazione giudiziaria del Brest, la squadra è esclusa e tutti i punti e le reti ottenuti contro essa sono annullati.

Girone B

Classifica finale 

Due punti a vittoria

Barrages Playoff
 Qualificazioni:

 -  3-1

 -   1-1 tab 3-2
 Playoff:

 -  1-1 / 0-0 
 Spareggio D1-D2: 

 (D1) -  (D2) 0-0 / 1-4
 Finale Campione 2.Divisione:
 -  4-0 / 3-2

Voci correlate 
 Division 1 1991-1992
 Coppa di Francia 1991-1992

Collegamenti esterni

Ligue 2
Calcio nel 1991
Calcio nel 1992